Новик — фамилия. Известные носители:
 
 Новик (Новикс), Альфонс Андреевич (1908—1996) — советский и латвийский государственный деятель.
 Новик, Анатолий Матвеевич (род. 1949) — украинский политик.
 Новик, Андрей Аркадьевич (1952—2011) — советский и российский врач-терапевт, гематолог, доктор медицинских наук, профессор. Заведующий кафедрой гематологии и клеточной терапии Института усовершенствования врачей.
 
 Новик, Вадим Валерьевич (род. 1975) — музыкант, основатель группы Billy’s Band.
 Новик, Валерий Николаевич (Игумен Вениамин, 1909—1989) — игумен Русской православной церкви, церковный публицист, философ, правозащитник.
 Новик, Василий Лукьянович (1909—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Новик, Владимир Григорьевич (1933—2006) — Герой Социалистического Труда (1977), бригадир комплексной бригады строительно-монтажного поезда № 576.
 Новик, Дарья Владимировна (род. 2004) — российская футболистка.
 Новик, Евгений Константинович (род. 1939) — белорусский историк и педагог.
 Новик, Екатерина Иосифовна — советский учёный
 
 Новик, Илья Бенционович (род. 1929) — советский и российский философ.
 Новик, Исаак Иосифович (1891—1968) — советский учёный-стоматолог.
 Новик, Константин Игнатьевич (1889—1942) — генерал-майор, дважды Краснознамёнец.
 Новик, Лудвиг (род. 2003) — шведский футболист.
 Новик, Максим Викторович (род. 1970) — шахматист.
 Новик, Марина Михайловна (род. 1984) — белорусская легкоатлетка.
 Новик, Марсель (род. 1983) — уругвайский футболист.
 Новик, Наоми (род. 1973) — американская писательница-фантаст, работающая в жанрах альтернативной истории и военной фэнтези.
 
 Новик, Нора Альфоновна (1941—2009) — советская и латвийская пианистка.
 Новик, Пол (1891—1989) — публицист, редактор, общественный деятель.
 Новик, Сергей Геннадьевич (род. 1993) — белорусский футболист.
 Новик, Татьяна Германовна (род. 1994) — российская фигуристка.
 Новик, Эдгардо (род. 1956) — уругвайский политик.
 Новик, Эрнан (род. 1988) — уругвайский футболист.
 Новик, Юрий Иванович (род. 1976) — российский футболист.

 Новик-Пяюн, Сергей Михайлович (настоящая фамилия Новик; 1906—1994) — советский поэт, прозаик, драматург, издатель, общественный деятель. См. также 
 

 Примечания